Дми́трий Горде́ев:
 Гордеев, Дмитрий Александрович (род. 1989) — российский баскетболист.
 Гордеев, Дмитрий Васильевич (1903—1964) — советский военный деятель, генерал-лейтенант.
 Гордеев, Дмитрий Иванович (1940—2011) — современный российский художник.